het Engelse woord voor draaien.
 Turn (poker), de vierde getoonde kaart bij poker.
 Turn (album), een album van Great Big Sea.
 Turn (band), een Ierse rockband
 Turn (Travis), een single van de Schotse band Travis
 Traversal Using Relay NAT (TURN), een protocol.

Zie ook
Turnen